Török Pál
 Török Pál (1808–1883) református lelkész, püspök
 Török Pál (1885–1943) történész
 Török Pál (1898–1936) politikus
 Török Pál (1925–2022) idegsebész
 Török Pál (1929–2005) festőművész
hasonló nevűek
 Török Pál Miklós (1922) ezredes, gyógyszerész